Kneževac je lahko:
 Kneževac, Knić (Srbija)
 Kneževac, Sjenica (Srbija)
 Kneževac, Čaglin (Hrvaška)